Guaranteed – album di Ronnie Drew del 1978
Guaranteed – album dei Level 42 del 1991
Guaranteed – singolo dei Level 42 del 1991
Guaranteed – singolo di Eddie Vedder del 2007